Feliks Stefan Szymanowski (1790–1873) – topograf, powstaniec listopadowy
 Feliks Korwin-Szymanowski (1791-1867) – oficer napoleoński, bankier, ziemianin
 Feliks Maria Mateusz Korwin-Szymanowski (1875-1943) – polski inżynier, architekt i duchowny starokatolicki
 Feliks Szymanowski (1879-1934) – polski pianista, brat Karola Szymanowskiego